Lucky Break – film del 1994 diretto da Ben Lewin
Lucky Break – film del 2001 diretto da Peter Cattaneo